Бон-Деспашу:

 Бон-Деспашу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Бон-Деспашу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.